Dit is een lijst van planetoïden 18401-18500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (18401) - || 1992 WE4|| 21 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18402) - || 1992 YU2|| 26 december 1992 || T. Urata
|-
| (18403) Atsuhirotaisei || 1993 AG || 13 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18404) Kenichi || 1993 FQ2|| 20 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18405) - || 1993 FY12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (18406) - || 1993 FT14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (18407) - || 1993 FQ24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (18408) - || 1993 FP30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (18409) - || 1993 FF36|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (18410) - || 1993 FC51|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (18411) - || 1993 FB82|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (18412) Kruszelnicki || 1993 LX || 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (18413) Adamspencer || 1993 LD1|| 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (18414) - || 1993 OY6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (18415) - || 1993 PW5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (18416) - || 1993 QW || 22 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (18417) - || 1993 QY9|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (18418) Ujibe || 1993 TV1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18419) - || 1993 TS20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (18420) - || 1993 TR25|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (18421) - || 1993 TV34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (18422) - || 1993 UE6|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (18423) - || 1993 UF7|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (18424) - || 1993 YG || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (18425) - || 1993 YL || 18 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (18426) Maffei || 1993 YN2|| 18 december 1993 || E. Colzani, G. Ventre
|-
| (18427) - || 1994 AY || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (18428) - || 1994 AC1|| 7 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (18429) - || 1994 AO1|| 8 januari 1994 || A. Sugie
|-
| (18430) Balzac || 1994 AK16|| 14 januari 1994 || F. Börngen
|-
| (18431) Stazzema || 1994 BM || 16 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (18432) - || 1994 CJ2|| 13 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (18433) - || 1994 EQ || 4 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (18434) Mikesandras || 1994 EW7|| 12 maart 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (18435) - || 1994 GW10|| 14 april 1994 || PCAS
|-
| (18436) - || 1994 GY10|| 14 april 1994 || PCAS
|-
| (18437) - || 1994 JR || 5 mei 1994 || E. F. Helin
|-
| (18438) - || 1994 JM6|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (18439) - || 1994 LJ1|| 9 juni 1994 || E. F. Helin
|-
| (18440) - || 1994 NV1|| 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (18441) Cittadivinci || 1994 PE || 5 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (18442) - || 1994 PK3|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18443) - || 1994 PW8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18444) - || 1994 PL10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18445) - || 1994 PC12|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18446) - || 1994 PN13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18447) - || 1994 PU13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18448) - || 1994 PW17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18449) Rikwouters || 1994 PT19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18450) - || 1994 PG27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18451) - || 1994 PZ27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18452) - || 1994 PL33|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (18453) Nishiyamayukio || 1994 TT || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18454) - || 1995 BF1|| 23 januari 1995 || S. Otomo
|-
| (18455) - || 1995 DF || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18456) Mišík || 1995 ES || 8 maart 1995 || Kleť
|-
| (18457) - || 1995 EX7|| 5 maart 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (18458) Caesar || 1995 EY8|| 5 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (18459) - || 1995 FD1|| 28 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18460) Pecková || 1995 PG || 5 augustus 1995 || L. Šarounová
|-
| (18461) Seiichikanno || 1995 QQ || 17 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (18462) Riccò || 1995 QS2|| 26 augustus 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (18463) - || 1995 SV16|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (18464) - || 1995 SK23|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (18465) - || 1995 SB34|| 22 september 1995 || Spacewatch
|-
| (18466) - || 1995 SU37|| 24 september 1995 || Spacewatch
|-
| (18467) Nagatatsu || 1995 SX52|| 22 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18468) - || 1995 UE8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18469) Hakodate || 1995 UC9|| 20 oktober 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (18470) - || 1995 UX44|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18471) - || 1995 UZ45|| 20 oktober 1995 || E. W. Elst
|-
| (18472) Hatada || 1995 VA1|| 12 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18473) Kikuchijun || 1995 VK1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (18474) - || 1995 WV3|| 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18475) - || 1995 WM7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18476) - || 1995 WR7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18477) - || 1995 WA11|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (18478) - || 1995 WT15|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (18479) - || 1995 XR || 12 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18480) - || 1995 YB || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18481) - || 1995 YH || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18482) - || 1995 YO || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18483) - || 1995 YY2|| 26 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (18484) - || 1995 YB3|| 27 december 1995 || NEAT
|-
| (18485) - || 1996 AB || 1 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18486) - || 1996 AS2|| 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18487) - || 1996 AU3|| 13 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18488) - || 1996 AY3|| 13 januari 1996 || N. Sato, T. Urata
|-
| (18489) - || 1996 BV2|| 26 januari 1996 || F. Uto
|-
| (18490) - || 1996 BG17|| 24 januari 1996 || LINEAR
|-
| (18491) - || 1996 DP2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (18492) - || 1996 GS2|| 8 april 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18493) Demoleon || 1996 HV9|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (18494) - || 1996 HH10|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (18495) - || 1996 HH24|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (18496) - || 1996 JN1|| 9 mei 1996 || R. H. McNaught
|-
| (18497) Nevězice || 1996 LK1|| 11 juni 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (18498) Cesaro || 1996 MN || 22 juni 1996 || P. G. Comba
|-
| (18499) Showalter || 1996 MR || 22 juni 1996 || NEAT
|-
| (18500) - || 1996 NX3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten